Пий ( — «благословенный») — имя двенадцати римских пап:

 Пий I (140—154(155))
 Пий II (1458—1464)
 Пий III (1503)
 Пий IV (1559—1565)
 Пий V (1566—1572)
 Пий VI (1775—1799)
 Пий VII (1800—1823)
 Пий VIII (1829—1830)
 Пий IX (1846—1878)
 Пий X (1903—1914)
 Пий XI (1922—1939)
 Пий XII (1939—1958)

См. также 
 Антонин Пий
 Пийп